Altaisch (Altaiisch) dient als Bezeichnung eines Sprachbundes sowie einer Einzelsprache dieses Sprachbundes.

Altaische Sprachen: der Sprachbund der altaischen Sprachen, die die turkischen, mongolischen und tungusischen Sprachen umfasst
Altaisch (Turksprache): eine Einzelsprache dieses Sprachbundes (genauer eine Turksprache aus dem Altaigebiet)